Just Married est le vingt-sixième album et le vingt-troisième tome de la série de bande dessinée Clifton scénarisé par Zidrou et dessiné par Turk.

Synopsis 
La Grande-Bretagne est en émoi : un mystérieux tueur assassine les jeunes mariés à la fin de leur cérémonie de mariage. Alors que la sœur de la reine doit elle-même convoler en noces, Scotland Yard demande l'aide de Clifton. Afin de tendre un piège au criminel, le célibataire endurci, qui, étudiant, avait juré avec trois amis de ne jamais se marier, n'a plus le choix.

Publication 
 édition originale : 46 p., Le Lombard, 2017 (DL 09/2017)

Notes et références

Annexes

Documentation 
 .

Lien externe 
 .

Album de bande dessinée sorti en 2017

Album de Clifton
Histoire publiée pour la première fois en 2017